Příjmení Doseděl nosí více významných osobností:

 Ctislav Doseděl (* 1970) – československý a český profesionální tenista
 Ladislav Doseděl (* 1971) – český fotbalista
 Lev Doseděl (1906–???) – český pravoslavný kněz
 Tomáš Doseděl (* 1980) – český sociolog, novinář a vysokoškolský pedagog